

Населені пункти та їхні частини
 Максимув — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Максимув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Максимув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Максимув — частина села Валіхнови в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Максимув — колонія в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки